Кач (, , Каччх) — залив Аравийского моря, вдающийся на 180 км вглубь Индии на территории западного штата Гуджарат. Максимальная глубина 122 м. Ограничивает с северной стороны полуостров Катхиявар, отделяя его от полуострова Кач, и тянется в северо-восточном направлении. На берегу залива Кач в городе Джамнагар расположен крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. В городе Кандла расположен крупный нефтяной терминал.

Примечания 

география Гуджарата
Заливы Индии
Заливы Аравийского моря